M79 ou M.79 peut désigner :

Armement 
 Lance-grenades M79, une arme de l'Armée américaine,
 M79 Osa, une arme antichar yougoslave,
 Reichsrevolver M. 79, un revolver adopté par l’armée allemande.

Route 
  Calder Freeway (M79), une route australienne.

Sciences 
Astronomie
 Messier 79 (ou NGC 1904), un amas globulaire de la constellation du Lièvre.

Médecine
 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres